

Населені пункти та їхні частини
 Осувець — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осувець — село в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Осувець — осада в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки